Dum-dum – potoczna nazwa kilku rodzajów amunicji zakazanej do zastosowań wojskowych przez konwencję haską z 29 lipca 1899;
 Dum Dum – miasto i gmina w Bengalu Zachodnim;
 Dum Dums (zespół) – brytyjski popowy zespół gitarowy;
 Dum Dum (album) – pierwszy i jedyny album brytyjskiego zespołu The Vaselines;